Анатолий (Аркадий) Алексеевич Дудоров — советский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр.

Биография 
Анатолий Дудоров родился 3 декабря 1915 года в Москве. В 1944 году окончил актёрское отделение Театрального училища имени М. С. Щепкина. С 1935 года работал осветителем киностудии «Мосфильм», режиссёром которой он стал с 1959 года, потом, в 1958-1959 гг., был режиссёром Свердловской киностудии. Снялся в нескольких фильмах.

Умер в 1997 году.

Фильмография

Актёр 
 1947 — Весна — работник киностудии (нет в титрах)
 1951 — Сельский врач — Анатолий Алексеевич Тёмкин, врач
 1954 — Верные друзья — заместитель Неходы
 1954 — Школа мужества — Белых
 1954 — Запасной игрок — болельщик
 1957 — Тугой узел — Серафим Обыдённов, инструктор райкома партии
 1958 — Иван Бровкин на целине — продавец тканей (нет в титрах)
 1959 — Хождение по мукам — футурист
 1961 — Евдокия — судья
  — Конец и начало — эпизод
  — Чёрт с портфелем — фотограф Марк
 1969 — Суровые километры — Паламарчук, шофёр
 1981 — Его отпуск — прохожий у завода «Красный луч»

Режиссёр 
 1957 — Звёздный мальчик (совместно с Е. Зильберштейном)
 1958 — Ваня
 1959 — Хмурый Вангур
  — Чёрт с портфелем
 1971 — Веришь, не веришь (совместно с Е. Васильевым)
 1971 — Большие перегоны

Ссылки 
  
 Анатолий Дудоров на сайте КиноПоиск
 Биография и фильмография 

Кинорежиссёры СССР
Актёры  СССР
Кинорежиссёры России
Актёры  России